

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Knapy – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Knapy – część wsi Zasadne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Knapy – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenicki, w gminie Tokarnia
 Knapy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski